Sergei Rodionow () ist der Name folgender Personen:

* Sergei Jurjewitsch Rodionow (* 1962), sowjetischer Fußballspieler und russischer Fußballtrainer
 Sergei Konstantinowitsch Rodionow (1859–1925), russischer Architekt, Restaurator und Hochschullehrer